Netrakona (stad), een stad in Bangladesh
 Netrakona (zila), een district van Bangladesh